XB-1 est un sigle qui peut faire référence à :
Huff-Daland XB-1, prototype de bombardier américain des années 1920. 
Boom XB-1, démonstrateur d'avion de transport supersonique américain des années 2020.